Die Saison 1953/54 der Amateuroberliga Niedersachsen war die fünfte Saison der höchsten niedersächsischen Amateurliga im Fußball. Sie nahm damals die zweithöchste Ebene im deutschen Ligensystem ein. Ein Meister wurde nicht ausgespielt. Für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord qualifizierten sich der VfB Oldenburg, Teutonia Uelzen und der VfL Wolfsburg, wobei sich Oldenburg und Wolfsburg durchsetzen konnten. Aus der Oberliga Nord stieg keine Mannschaft in die Amateuroberliga Niedersachsen ab.

Die Abstiegsplätze nahmen im Westen der TSV Verden sowie im Osten die FT Braunschweig ein. Dafür stiegen aus der Amateurliga Niedersachsen der BV Cloppenburg und der TSV Havelse in die Gruppe West sowie die Amateure von Eintracht Braunschweig und der VfB Fallersleben in die Gruppe Ost auf. Die Fußballabteilung des MTV Braunschweig spaltete sich als Leu Braunschweig ab.

Tabellen

West

Ost

Entscheidungsspiele um Platz 13 

Die punktgleichen Mannschaften aus Grone, von Werder Hannover und Wolfenbüttel sollten im Ligasystem den zweiten Absteiger aus der Staffel Ost ermitteln. Zunächst trennten sich Hannover und Grone am 30. Mai 1954 in Freden 1:1, bevor Wolfenbüttel am 5. Juni 1954 in Peine Hannover mit 1:0 schlug. Nachdem der VfL Wolfsburg den Aufstieg in die Oberliga Nord schaffte wurde das für den 12. Juni 1954 in Goslar angesetzte Spiel zwischen Wolfenbüttel und Grone abgesagt. Keine der drei Mannschaften musste absteigen.

Aufstiegsrunde zur Amateuroberliga 
Die sieben Meister der Amateurligen ermittelten im Ligasystem vier Aufsteiger in die Landesliga. Die beiden Gruppensieger und Gruppenzweiten stiegen auf. Der Meister der Amateurliga 6 SpVgg Rotenburg verzichtete auf die Teilnahme. Es rückte der Vizemeister Germania Walsrode nach.

Gruppe A

Gruppe B

Literatur 
 

Oberliga-Saison (Fußball, Niedersachsen)
Amateuroberliga Niedersachsen 1953 54